Ida může být:

 Ida (jméno) – ženské jméno
 Ida (minerální voda) – minerální voda z Bělovsi
 Ida (planetka) – planetka 243 v hlavním pásu planetek
 Ida (přítok Angary) – řeka v Rusku, přítok Angary
 Ida (řeka) – řeka na východním Slovensku
 Ida-Virumaa – kraj v Estonsku
 Ídaia – nymfa v řecké mythologii, 
 Idá, též Ila či Ilá - védská bohyně
 Ida (film) – polský film režiséra Pawła Pawlikowského z roku 2013
 Ida – první objevená fosilie druhu Darwinius masillae
 Ida (galaxie) – fiktivní galaxie ze seriálu Hvězdná brána
 Malá Ida – obec v okrese Košice-okolí na Slovensku
 Veľká Ida – obec v okrese Košice-okolí na Slovensku

Externí odkazy